De dokter (Star Trek) is een holografisch personage uit de sciencefictionserie Star Trek: Voyager.
 De Dokter een diskjockey van radio KINK FM (Hans Plakke).